De mest besøgte danske turistattraktioner er de attraktioner, seværdigheder og museer i Danmark, der har flest betalende besøgende på et år. Turistorganisationen VisitDenmark udgiver hvert år en liste over de 50 mest besøgte attraktioner. Listerne tager dog ikke en række attraktioner med som:
 Koncertsale som DR Koncerthuset og Operaen
 Teatre som Det Kongelige Teater og Skuespilhuset
 Udstillingscentre som Bella Center
 Naturattraktioner som Himmelbjerget, Møns Klint, Skagen og Jægersborg Dyrehave. Himmelbjerget regnes for at være Danmarks mest besøgte naturattraktion med 400.000 - 500.000 besøgende om året.
 Gratis attraktioner som Den Genfundne Bro, Christiania og Den Lille Havfrue. Sidstnævnte blev omkring 2000 anslået til at være landets tredje mest besøgte turistattraktion.

De fire øverste pladser på listen har ikke ændret sig i 2006-2013, og Tivoli i København er den ubetinget mest besøgte attraktion med omkring 4 millioner gæster hvert år. De næste tre pladser er Dyrehavsbakken med omkring 2,5 millioner gæster om året, Legoland Billund Resort med omkring 1,5 millioner gæster og København Zoo med mellem 1,1-1,4 millioner. I 2013 kom yderligere en attraktion over 1 million gæster, hvilket var Den Blå Planet, det tidligere Danmarks Akvarium, som flyttede ind i en splinterny bygning i Kastrup. Således var fire ud af fem topattraktioner i 2014 i hovedstadsområdet, mens en enkelt var i Jylland (Legoland). I 2015 faldt Den Blå Planet ud af top 5 igen, hvilket gav plads til Djurs Sommerland, så der dermed er to jyske attraktioner repræsenteret i top fem.

Top 50 
Nye attraktioner på listen er markeret med fed.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Se også 
 Turisme i Danmark

Referencer

Eksterne henvisninger 
VisitDenmarks hjemmeside 
Side for VisitDenmarks Attraktionsliste
VisitDenmarks Attraktionsliste 2015 - Top 300 

Turisme i Danmark